U.S. Renato Serra – squadra di calcio
U.S. Renato Serra – società di ginnastica artistica